Ce lieu sans limites (El lugar sin límites), roman chilien de José Donoso paru en 1966 ;
 Ce lieu sans limites (El lugar sin límites), film mexicain d'Arturo Ripstein sorti en 1978, adapté du roman.